Die Morocco Tennis Tour Meknès 2015 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 12. September 2015 in Meknès stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 113 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 109 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Meknès